Фарух Эль-Баз (Farouk El-Baz; род. 2 января 1938, Эз-Заказик, Египет) — египетско-американский учёный, , пустыневед.
Участник программы НАСА «Аполлон» по исследованию Луны (1967—1972), пионер использования космических снимков в областях геологии, географии и археологии.
Доктор философии, член TWAS (1985),  (1989),  (1998), Национальной инженерной академии США (2002),  (2005), профессор Бостонского университета (с 1986).
В 1978—1981 гг. советник по науке президента Египта Анвара Садата.

Программа «Аполлон» стала великолепным опытом. Она многому научила мир. Прежде всего — она продемонстрировала нам триумф человеческого духа. При правильно [рассчитанных] ресурсах, сроках и ясной цели мужчины и женщины с различными навыками способны объединиться для выполнения невероятных задач.

Биография 
Окончил  в Каире (бакалавр химии и геологии), где занимался в 1954—1958 гг. Получил степень магистра геологии в , где занимался в 1960—1961 гг. В 1961—1962 и 1963—1964 гг. занимался в Университете Миссури в Ролле, где получил степень доктора философии по геологии, в 1962—1963 гг. занимался для этого же также в MIT. В 1964—1965 гг. инструктор Института минералогии и петрографии Гейдельбергского университета. В 1965—1966 гг. геолог в Каире, участвовал в открытии . Затем вновь вернулся в США. В 1967—1972 гг. сотрудник Bellcomm и Лабораторий Белла. В 1973—1982 гг. директор по исследованиям Центра Национального музея воздухоплавания и астронавтики Смитсоновского института. В 1982—1986 гг. вице-президент по науке и технике  Optical Systems. С 1986 года исследовательский профессор Бостонского университета и директор-основатель его Центра дистанционного зондирования. Фелло Геологического общества Америки, Американской ассоциации содействия развитию науки, британского Королевского астрономического общества, Клуба первооткрывателей. Автор более 250 научных работ в профессиональных журналах. Соредактор книги Remote Sensing in Archaeology (2007).

С 1970 года гражданин США. Женат, четыре дочери, внуки.

Награды, отличия, почести 
 American Muslim Achievement Award (2001)
 Golden Award, Служба древностей Египта (2008)
 Distinguished Career Award, международная секция Геологического общества Америки (2014)
 Медаль Невады (2015)
 Inamori Ethics Prize (2018)

Удостоился почётных докторских степеней от  (1989),  (2003), Американского университета в Каире (2004), Миссурийского университета (2004), Американского университета Бейрута (2009).
Награждён египетским орденом Заслуг 1 класса (1981).
В 2014 году его именем назвали улицу в Каире.

В кино 

В 26 эпизоде 6 сезона сериала "Star Trek: The Next Generation" его именем назван один из шаттлов.

Примечания

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20171016122734/https://www.bu.edu/remotesensing/faculty/el-baz/ & CV
 https://www.bu.edu/remotesensing/2014/06/13/together-we-came-farouk-el-baz-arab-american-institute/
 Athar Osama. Dr. El-Baz on Apollo Program, Egyptian Science, and Desert Development Corridor // Muslim-Science.com, July 19, 2011.

пустыневеды
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Всемирной академии наук
доктора философии по геологии
Сотрудники Смитсоновского института
Члены Геологического общества Америки
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Королевского астрономического общества
Награждённые медалью Невады
Почётные доктора университетов США
Выпускники Миссурийского университета науки и технологий